А́рвидссон () — фамилия, распространённая в Швеции, Финляндии и других скандинавских странах.

Известные носители:
 Арвидссон, Адольф (1791—1858) — финский поэт, журналист, историк, «пионер идеи финской независимости».
 Арвидссон, Барбро (род. 1932) — шведская кёрлингистка.
 Арвидссон, Виктор (род. 1993) — шведский хоккеист.
 Арвидссон, Грета (1906—1998) — шведский археолог.
  (1873—1936) — шведский зоолог, внук Адольфа Арвидссона.
 Арвидссон, Инга (род. 1940) — шведская кёрлингистка.
 Арвидссон, Маргарета (род. 1945) — шведская модель, победительница конкурса Мисс Вселенная 1966 года.
 Арвидссон, Пер-Улоф (1864—1947) — шведский стрелок, чемпион Олимпийских игр.
 Арвидссон, Рольф (1940—2021) — шведский кёрлингист.
 Арвидссон, София (род. 1984) — шведская теннисистка.
  (1904—1948) — шведский ботаник.
 Арвидссон, Юхан (род. 2000) — шведский футболист.

См. также